Municipio de Sciota puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sciota (condado de McDonough, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.
 Municipio de Sciota (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Shiawassee.
 Municipio de Sciota (condado de Dakota, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dakota.